Termin MSHD ima više značenja.

 Mikotiol sintaza, enzim
 Odeljenje za saobraćaj Mičigena ()